Network Interface Card, Netwerkkaart
 Newly-industrialized country
 New In Chess, een in Nederland uitgegeven Engelstalig, internationaal schaaktijdschrift
 Network Information Center 
 Noordelijk Internationaal Concours hippique in Assen, vroeger Noordelijk Internationaal Concours hippique Zuidlaren
 New Imperial Cycles
 Nederlands Inkoop Centrum
 Nicaragua, waarvan NIC de ISO-landcode is
 Nursing Interventions Classification, gestandaardiseerde verpleegkundige interventies
 Neonatale Intensive Care, een ziekenhuisafdeling voor intensieve zorg aan pasgeborenen
 Nic., een Groninger Korfbal Vereniging
 Nature in Conflict, een Massively Multiplayer Online (MMO) strategy game die zich afspeelt in de natuur
 Nederlandse Illustratoren Club, Vereniging voor Nederlandse illustratoren
 Nic (striptekenaar), een Belgische striptekenaar en animator